Niemcy:
 Grebs - dzielnica Ziesar
 Grebs - część gminy (Ortsteil) Kloster Lehnin w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Potsdam-Mittelmark

Zobacz też:
 Grebs-Niendorf
 Krebs
 Kreps